Op de 50e vrouweneditie van het Australian Open in 1976 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 26 december 1975 tot en met 4 januari 1976.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Evonne Goolagong-Cawley en Peggy Michel had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Goolagong-Cawley speelde samen met landgenote Helen Gourlay, en verlengde haar titel.

Het als eerste geplaatste Australische duo Evonne Goolagong-Cawley en Helen Gourlay won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Lesley Turner-Bowrey en Renáta Tomanová met 8–1. Vanwege de extreme weers­omstan­dig­heden (temperatuur 40° en windvlagen tot 70 km/u) hadden zij afgesproken de wedstrijd te beperken tot één (tot 8 games verlengde) set. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel (de eerste, en enige, op de grandslamtoernooien). Goolagong-Cawley had daar­naast veertig eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Gourlay negen.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Française Brigitte Simon-Glinel. Zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde en wonnen hun openings­partij in de tweede ronde – zo bereikten zij de kwartfinale, die zij verloren van de latere winnaressen.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF
 Australian Open, Toernooi­schema tennisforum (januari 1976)

Australian Open
ITF-toernooi in 1976